93. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 19–21 stycznia 1996 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 21. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz siódmy tytuł najlepszej panczenistki w Europie zdobyła Niemka Gunda Niemann. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Trzeci raz z rzędu najlepszy był Holender Rintje Ritsma. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki i 32 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1996 w sportach zimowych
1996 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen